Badylarka (Micromys) – rodzaj ssaka z podrodziny myszy (Murinae) w obrębie rodziny myszowatych (Muridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 48–80 mm, długość ogona 39–72 mm, długość ucha 8–10 mm, długość tylnej stopy 12–16 mm; masa ciała 4–11 g.

Systematyka

Etymologia  
Micromys:  mikros „mały”; μυς mus, μυος muos „mysz”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Micromys minutus  – badylarka pospolita
 Micromys erythrotis 

Opisano również gatunki wymarłe:
 Micromys bendai  (Grecja; miocen/pliocen)
 Micromys caesaris  (Hiszpania; pliocen)
 Micromys chalceus  (Chińska Republika Ludowa; miocen)
 Micromys cingulatus  (Grecja; miocen)
 Micromys liui  (Chińska Republika Ludowa; plejstocen)
 Micromys paricioi  (Hiszpania; pliocen)
 Micromys praeminutus  (Węgry; pliocen)
 Micromys steffensi  (Grecja; miocen/pliocen)

Przypisy

Bibliografia 
 

Myszy